Jacopo Palma ist der Name folgender Personen:

* Jacopo Palma (der Alte) (um 1479–1528), italienischer Maler
 Jacopo Palma der Jüngere (um 1548–1628), italienischer Maler